Aleksandr Volkov (en ) est le nom de plusieurs personnalités :  

 Alexander Nikolaevich Volkov (1886-1957), artiste peintre et poète russe de l'avant-garde ; 
 Alexandre Volkov (1948-), cosmonaute soviétique puis russe ; 
 Aleksandr Volkov (1951-2017), président de la république d'Oudmourtie (Russie) ;
 Aleksandr Volkov (1964-), joueur de basket-ball ; 
 Aleksandr Volkov (1967-2019), joueur de tennis ;
 Aleksandr Volkov (1976-), athlète (sprinteur) ;
 Aleksandr Volkov (1985-), volleyeur ; 
 Aleksandr Volkov (1988-), pratiquant russe d'arts martiaux mixtes ; 
 Aleksandr Volkov (1990-), coureur cycliste russe ; 
 Aleksandr Volkov (1997-), joueur de hockey sur glace russe.